Claës Adam Sten Claëson Lewenhaupt, född 12 augusti 1880 i Östra Vingåkers församling i Södermanlands län, död 12 oktober 1965, var en svensk greve och hovman. Han var son till överstekammarjunkaren greve Claës Lewenhaupt och grevinnan Louise Lewenhaupt.

Biografi
Lewenhaupt blev juris utriusque kandidat vid Uppsala universitet 1908 och attaché hon. i Paris 1909. 1918-1924 var Lewenhaupt kommun:ordförande i Östra Vingåkers landskommun. 1917 blev han tjänstgörande hovjägmästare och tjänstgörande förste hovjägmästare 1937. 1940 blev Lewenhaupt överhovjägmästare och chef för Kungliga Hovjägeristaten. 1932-1965 var han innehavaren av fideikommissen Claestorp.

1911 blev Lewenhaupt medarbetare i redaktionen för Sveriges ridderskaps och adels kalender och var 1918-1938 ensam utgivare av densamma.

Claës Lewenhaupt gifte sig 1910 med friherrinnan Ebba Falkenberg, dotter till kaptenen friherre Henrik Falkenberg och statsfrun friherrinnan Ebba Åkerhielm.

Utmärkelser
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen, 1948.
  Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen, 1928.
  Konung Gustav V:s minnestecken, 1951.
  Kommendör med stora korset av Nordstjärneorden, 5 juni 1943.
  Kommendör av första klassen av Vasaorden, 6 juni 1939.
  Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige, 1946.
  Storkorset av Danska Dannebrogorden, 1950.

Källor

Noter

Svenska fideikommissarier
Svenska grevar
Claes Adam Sten
Personer från Östra Vingåkers socken
Födda 1880
Avlidna 1965
Män
Överhovjägmästare
Svenska hovjägmästare
Mottagare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 90-årsdagen
Mottagare av Konung Gustaf V:s jubileumsminnestecken med anledning av 70-årsdagen
Mottagare av Konung Gustav V:s minnestecken
Kommendörer med stora korset av Nordstjärneorden
Kommendörer av första klass av Vasaorden
Rättsriddare av Johanniterorden i Sverige
Storkorset av Dannebrogorden